Vacciniina media är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1946. Vacciniina media ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
media